El nombre Papúa puede referirse a:
 Papúa, nombre dado por varios movimientos políticos locales a la isla de Nueva Guinea.
 La provincia de Papúa, provincia indonesia situada en la isla de Nueva Guinea.
 La provincia de Papúa Occidental, provincia indonesia situada en el oeste de la provincia de Papúa.
 Papúa Nueva Guinea, país independiente que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea
 La región de Papúa o región del Sur ; división administrativa de Papúa Nueva Guinea.
 El Territorio de Papúa, el cuarto suroriental de la isla de Nueva Guinea, bajo dominación colonial de 1883 a 1949.
 El golfo de Papúa, un amplio golfo de la costa suroriental de la isla de Nueva Guinea, en el mar de Coral.